Kozieniec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Kozieniec, village de la voïvodie de Lublin,
 Kozieniec, village de la voïvodie de Mazovie.